Medaliści igrzysk olimpijskich w piłce siatkowej – zestawienie zawodników i zawodniczek, którzy przynajmniej raz stanęli na podium zawodów olimpijskich w piłce siatkowej.

Rywalizacja o medale olimpijskie w piłce siatkowej przeprowadzana jest od XVIII Letnich Igrzysk Olimpijskich, które odbyły się w 1964 roku w Tokio. Wówczas, do igrzysk w Barcelonie, medale przyznano jedynie w konkurencji halowej. Od igrzysk w Atancie w 1996 roku o medale olimpijskie zawodnicy i zawodniczki rywalizują również w odmianie plażowej.

Pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej wszech czasów zajmują Stany Zjednoczone z dorobkiem 9 złotych medali, 5 srebrnych i 6 brązowych. Druga w klasyfikacji wszech czasów, a także największą liczbą wszystkich medali jest natomiast Brazylia (23 medale – 8 złotych, 10 srebrnych i 5 brązowych). Trzeci natomiast jest Związek Radziecki. Siatkarze z tego kraju wywalczyli 7 złotych, 4 srebrne i 1 brązowy medal. Biorąc pod uwagę jedynie istniejące obecnie państwa na trzecim miejscu w klasyfikacji znajduje się Japonia z dorobkiem 9 medali (po 3 z każdego z kruszców).

Najbardziej utytułowanymi siatkarkami na igrzyskach olimpijskich są Kubanka Ana Fernández w odmianie halowej oraz Amerykanka Kerri Walsh Jennings w odmianie plażowej. Obie zawodniczki zdobyły po trzy złote i jeden brązowy medal, Fernández w latach 1992–2004, a Walsh Jennings od 2004 do 2016. Oprócz nich zawodniczką, która zdobyła cztery medale, jest reprezentantka ZSRR Inna Ryskal, która w latach 1964–1976 stanęła po dwa razy na drugim i trzecim stopniu podium olimpijskiego. Wśród mężczyzn najbardziej utytułowany w odmianie halowej jest Brazylijczyk Sérgio Santos, który w latach 2004–2016 zdobył po dwa złote i dwa srebrne medale. Czterokrotnie na podium stawali również Rosjanin Siergiej Tietiuchin (2000–2012) i Włoch Samuele Papi (1996–2012). Jedynym zawodnikiem z trzema złotymi medalami jest Amerykanin Karch Kiraly, który zwyciężał w 1984 i 1988 roku w siatkówce halowej oraz w 1996 roku w plażowej.

W poniższych statystykach przedstawiono wszystkich medalistów igrzysk olimpijskich w konkurencjach siatkarskich w latach 1964–2016.

Piłka siatkowa halowa

Mężczyźni 
W poniższej tabeli przedstawiono wszystkich medalistów igrzysk olimpijskich w piłce siatkowej w konkurencji halowej mężczyzn w latach 1964–2020.

Kobiety 
W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie medalistki igrzysk olimpijskich w piłce siatkowej w konkurencji halowej kobiet w latach 1964–2020.

Piłka siatkowa plażowa

Mężczyźni 
W poniższej tabeli przedstawiono wszystkich medalistów igrzysk olimpijskich w piłce siatkowej w konkurencji plażowej mężczyzn w latach 1996–2020.

Kobiety 
W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie medalistki igrzysk olimpijskich w piłce siatkowej w konkurencji plażowej kobiet w latach 1996–2020.

Klasyfikacje medalowe

Klasyfikacja zawodników 
W poniższym zestawieniu ujęto klasyfikację zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal olimpijski w piłce siatkowej. W przypadku, gdy dwóch zawodników zdobyło tę samą liczbę medali wszystkich kolorów, wzięto pod uwagę najpierw kolejność chronologiczną, a następnie porządek alfabetyczny.

Klasyfikacja zawodniczek 
W poniższej tabeli przedstawiono klasyfikację zawodniczek, które zdobyły przynajmniej jeden medal olimpijski w piłce siatkowej. W przypadku zawodniczek, które startowały pod kilkoma nazwiskami, ujęto wszystkie te nazwiska. Podobnie uczyniono w przypadku zawodniczek startujących w barwach kilku państw. W przypadku zawodniczek z taką samą liczbą medali wszystkich kruszców w pierwszej kolejności wzięto pod uwagę rok zdobycia pierwszego medalu olimpijskiego, a w drugiej porządek alfabetyczny.

Klasyfikacja państw 
Poniższa tabela przedstawia klasyfikację państw, które zdobyły przynajmniej jeden medal olimpijski w piłce siatkowej. Pod uwagę wzięto wszystkie konkurencje jednocześnie – piłkę siatkową halową kobiet i mężczyzn oraz piłkę siatkową plażową kobiet i mężczyzn.

Klasyfikacja państw według lat 
W poniższej tabeli zestawiono państwa według liczby medali zdobytych w piłce siatkowej podczas kolejnych edycji letnich igrzysk olimpijskich. Przedstawiono sumę wszystkich medali (złotych, srebrnych i brązowych) we wszystkich konkurencjach łącznie.

Klasyfikacja państw według konkurencji 
W poniższej tabeli przedstawiono liczbę medali olimpijskich zdobytych przez poszczególne państwa w konkurencjach siatkarskich.

Medaliści jako zawodnicy i trenerzy (siatkówka halowa) 
Tylko czterech siatkarzy zdobyło medale, a następnie trenowało drużyny zajmujące miejsca medalowe. Oprócz Lang Ping, która prowadziła w 2008 kobiecą reprezentację ze Stanów Zjednoczonych, wszyscy byli trenerami drużyn z własnego kraju.

Uwagi

Przypisy 

Piłka siatkowa na letnich igrzyskach olimpijskich
Piłka siatkowa